Crawley (district), een district en plaats in het Engelse graafschap West Sussex
 Crawley (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Crawley (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Crawley (Perth), een buitenwijk van Perth, West-Australië